Coke kan syfta på:

 Coke – en kortform för läskedrycken Coca-Cola
 The Coca-Cola Company – en amerikansk multinationell dryckestillverkare
 Coke (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Se även
 Coke County

it:Carbone#Coke